Livry (Calvados)
 Livry (Nièvre)
ook:
Livry-Gargan,  Seine-Saint-Denis
Livry-Louvercy,  Marne 
Livry-sur-Seine,  Seine-et-Marne